Hakuchi peut faire référence :
 au roman japonais  d'Ango Sakaguchi : « L'Idiote » en français, de 1946 ;
 au film japonais Hakuchi d'Akira Kurosawa : « L'Idiot » en français, de 1951 ;
 au dialecte  (Hakuchi en anglais) de la langue adyguéenne.